Alvarezsauroidea (лат.) — надсемейство тероподовых динозавров из клады манирапторов. Первоначально считались группой нелетающих птиц, однако в настоящее время широко признано, что они представляют собой базальную линию манирапторов.

Эволюция 
По палеонтологическим данным вероятные предки надсемейства уже обитали на Земле около 160 млн лет назад — род динозавров Haplocheirus — живших на территории современного Западного Китая, из-за чего возникло предположение, что представители клады произошли из Азии. Рассмотрев все особенности данного динозавра, учёные сделали вывод, что альваресзавроиды эволюционировали параллельно с птицами. Строение этого динозавра подтверждает, что надсемейство альваресзавроид занимает базальное положение в группе Maniraptora. Род Haplocheirus крупнее остальных представителей альваресзавроид, что означает, что эволюция в группе шла по пути уменьшения размера. 

Впоследствии произошло по крайней мере три случая расселения: одно из Азии в Гондвану, одно из Гондваны обратно в Азию и, наконец, из Азии в Северную Америку. Эта гипотеза расселения согласуется с фаунистическими обменами между Гондваной и другими континентами, которые были предложены на основе распространения абелизавроидных динозавров и некоторых других групп рептилий. Однако эта гипотеза не согласуется с распространением некоторых других групп теропод. Альтернативная гипотеза предполагает, что Alvarezsauroidea распространились по всей Пангее до аптского века, причем разные виды оказались на разных континентах, когда Пангея распалась. 

В настоящее время, юрская летопись окаменелостей альваресзавроид скудна, а из нижнемеловых отложений эта группа динозавров неизвестна. Между позднеюрскими и позднемеловыми представителями существует призрачная родословная в 70 миллионов лет. Более строгая проверка биогеографической гипотезы расселения требует дополнительных данных из этих плохо представленных периодов времени.

Редукция пальцев 
Самые примитивные альваресзавроиды (род Haplocheirus) обладали тремя функциональными пальцами, остальные представители также имели трёхпалую кисть, но с доминированием второго пальца. Увеличение II пальца кисти у альваресзавроид и одновременное уменьшение боковых пальцев были интерпретированы как адаптация к рытью. У производной клады альваресзавроид — Parvicursorinae, боковые пальцы настолько малы, что, по-видимому, являются рудиментарными. Так например род Linhenykus демонстрирует наиболее сильное сокращение боковых пальцев кисти, являясь единственным известным однопалым «нептичим» динозавром.

Систематика

Классификация 
Систематики не пришли к единому мнению о составе и взаимоотношениях в группе. Некоторые авторы считают, что производные представители надсемейства образуют монофилетическую группу, известную как Parvicursorinae (наиболее полная группа, включающая Parvicursor, но не Patagonykus). По другим данным группа входит в состав семейства Alvarezsauridae. Наиболее отличительной частью скелета представителей Parvicursorinae является кисть, в которой пальцы I и III резко редуцированы, а палец II обычно расширен и удлинен по сравнению с другими элементами передних конечностей.

Внешняя систематика

Примечания